Distelfibel steht für:

 Distelfibel (römisch), frührömische Fibelform
 Hort von Ardagh#Distelfibel, Distelfibel aus dem Hort von Ardagh, spätes 9. oder frühes 10. Jahrhundert
 Distelfibel von Ballynolan, frühmittelalterlich